Folin ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Folin (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler
 Léopold de Folin (1817–1896), französischer Marineoffizier, Ozeanograph, Zoologe und insbesondere Malakologe
 Otto Folin (1867–1934), schwedischer Chemiker und Biochemiker